Gorgoniapolynae bayeri är en ringmaskart som beskrevs av Pettibone 1991. Gorgoniapolynae bayeri ingår i släktet Gorgoniapolynae och familjen Polynoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
bayeri